Исламский терроризм (реже используется термин исламистский терроризм) — тактика насильственных расправ с оппонентами (оппозицией), находящая себе идеологическое обоснование и оправдание в трактовках вероучения как направленная на защиту исламского мира против влияния или агрессии немусульманских стран и идеологий, в особенности западного мира.

Исламский терроризм — наиболее распространённая по числу проявлений форма международного терроризма. Обычно используется радикальными, экстремистскими организациями, членов таких организаций и называют исламистами или боевиками-исламистами. Нередко сочетается с этнонационалистическим терроризмом.

Для оправдания этой тактики обычно используются расплывчатые ссылки на предписанную правоверным обязанность вести джихад, хотя многими мусульманскими богословами и религиоведами ставится под сомнение трактовка этой обязанности как надобности в физических расправах.

Терминология

Ислам или исламизм? 
Часто употребляемый термин исламский терроризм считается неполиткорректным, так как подразумевает связь терроризма и всего ислама в целом, что частью мусульман воспринимается отрицательно.

Мы говорим об исламизме как о политической практике и разделяем ислам как религию и радикальный ислам как политическую идеологию, которая апеллирует к религии, базируется на каких-то религиозных догматах, но является политической идеологией, а не религией.

По мнению некоторых политиков, термин исламский терроризм не является научным. Так, например, Александр Торшин — заместитель председателя Совета Федерации России — считает, что исламского терроризма не существует.

Также ряд исламских философов и богословов высказывает своё мнение о невозможности существования «исламистского терроризма», так как это «противоречит самому исламу», а следовательно сам термин является «ложным и неправильным». Известный турецкий писатель Аднан Октар (Харун Яхья) написал по этому поводу книгу «Ислам проклинает терроризм».

С другой стороны, ряд самих мусульман воспринимает ислам не как религию, а как политическую идеологию, что сильно затрудняет попытку проведения линии защиты так называемого «традиционного ислама» методом исключения и отделения политической составляющей от самого ислама.

До сих пор некоторые люди утверждают, что религию и политику не следует смешивать. Религия — личное дело, и поэтому её не надо навязывать обществу. <…> То, чего часто не понимают как мусульмане, так и не-мусульмане, — это факт, что политику нельзя отделить от Ислама, она является частью его идеологии, поскольку призвана решать те проблемы, с которыми сталкиваются мусульмане. Бухари цитирует слова Ибн Умара: "Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Имам несет ответственность за своих граждан». Следовательно, в Исламе нет разделения на духовное и светское, нет отделения религии от экономики, внутренней и внешней политики. Одно и то же общество не может руководствоваться одновременно Исламом и другими идеологиями, такими как капитализм или коммунизм.

Терроризм 
Сами исламисты и исламистские террористы имеют двойственное отношение к термину терроризм. С одной стороны наблюдается непринятие термина и обвинение в терроризме вражеских политических сторон. С другой стороны, часть радикально настроенных мусульман соглашается с наличием терроризма в исламе, обращаясь в качестве аргумента, в частности, к следующему аяту Корана:

Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо.

История 
Ряд политологов полагает, что исламский терроризм зародился на Ближнем и Среднем Востоке после окончания Первой мировой войны.

Доктор философских наук Игорь Добаев и кандидат социологических наук Вера Немчина в книге «Новый терроризм в мире и на Юге России: сущность, эволюция, опыт противодействия» считают важнейшими предпосылками возникновения исламского терроризма:

 Возникновение организаций, оппозиционных колониальным властям, прибегавших к методам террора.
 Изменение в ходе колонизации параметров исторически сложившихся границ между странами региона.
 Возникновение и последующая неразрешённость т. н. «армянского вопроса».

Причина возникновения — стремление спасти традиционное мусульманское общественное устройство от быстрого распада при близком социокультурном контакте с ценностями западной цивилизации. Особенно остро реагировал мусульманский мир на новую волну культуртрегерства по мере углубления научно-технической революции, не без оснований опасаясь, что внедрение на национальной почве европейского образа жизни неизбежно приведет к распаду традиционного общества, разрушению его морально-нравственной основы, к потере национальной самобытности.

Организация «Братья-мусульмане», созданная в 1928—1929 гг. в Египте, организовывала теракты против британских колониальных властей в зоне Суэцкого канала.

Власти Исламской Республики Иран (не раз обвинённые в причастности к терроризму) квалифицировали как террористическую организацию Форкан. Эта группировка шиитских радикалов придерживалась в целом исламистской идеологии, однако выступала с позиций воинствующего антиклерикализма и вела подпольную вооружённую борьбу против режима Хомейни.

Особенности 
Исламистский терроризм является одним из вариантов религиозного терроризма. Его характерной чертой является оправдание убийства мирных жителей, включая женщин и детей, поскольку они рассматриваются как составная часть вражеской системы — финансируют армию налогами и «своим молчанием и одобрением», являются потенциальными солдатами.

Профессор Дамасского университета Садик Аль-Азм полагает, что исламизм вводится в практику через «возрождение понятия исламского джихада (священной войны) в его самых сильных формах», а терроризм является неотъемлемой чертой исламизма — как способ наносить врагу максимальный урон без учёта любых долговременных последствий даже для самого ислама.

Французский политолог Тьерри Вольтон отмечает, что исламистский терроризм не представляет собой единой структуры с общим управлением. Отдельные группы существуют автономно и не связаны друг с другом. Он считает, что сокращению террористической угрозы может способствовать демократизация арабо-мусульманского региона. Аналогично Вольтону, доктор политических наук Екатерина Степанова разделяет локально-региональные исламистские группировки и транснациональные террористические сети. Идеологическая близость и даже прямые контакты не делают из местных группировок филиал глобального джихада, их цели существенно отличаются. Каждый из этих двух уровней терроризма сохраняет значительную степень автономии и собственную динамику и логику развития.

Современный исламистский терроризм 

Центральное разведывательное управление США полагает, что абсолютное большинство террористических организаций в мире имеют отношение к исламизму. Так, по данным ЦРУ в 2004 году из 80 международных террористических организаций 72 представляли воинствующий ислам. В том году они совершили 651 теракт, в которых погибло 1907 человек.

В Европе, начиная с 2010 года, отмечается рост количества терактов и количества жертв терактов, совершенных исламистами-суннитами.

По данным ФБР, 74 % терактов, осуществлённых в Европе в период с 2015 по 2018, были совершены исламскими террористическими организациями

По данным Верховного Суда России, 100 % зарегистрированных в России террористических организаций имеют исламистский характер.

Использование женщин в качестве террористок-самоубийц 
Организаторы современного исламистского терроризма начали активно использовать женщин в качестве террористок-смертниц, так как те легче поддаются манипулированию в силу своей большей по сравнению с мужчинами уязвимости. К тому же, женщины вызывают меньше подозрения, чем мужчины, и поэтому им легче проникать в запланированные для осуществления терактов места.

Обычной практикой является принуждение женщин-мусульманок, обвинённых во внебрачных связях, к совершению терактов-самоубийств как единственного способа избежать жестокого наказания (обычно — убийства от рук своего отца, брата или мужа) и не допустить публичного позора для всей её семьи. В подобных случаях в мусульманских общинах считается, что женщина предпочла «почётную» смерть «позорной». С этой целью также используется и намеренное изнасилование намеченных кандидаток с целью исключить для них возможность отказа от задания под угрозой обнародования факта «обесчещения».

Некоторые из женщин, живущих в мусульманских семьях, соглашаются на теракт-самоубийство, чтобы освободиться от невыносимых условий жизни в семье, поскольку возможность развода для них практически исключена. Нередким стало также явление, когда девушка, продаваемая отцом пожилому и противному ей мужчине, предпочитает совершить любого вида теракт, лишь бы попасть в тюрьму. В этом случае, став на долгий срок недосягаемой для жениха, она обычно перестаёт вызывать у него интерес.

Исламистские организации 
Организации, признанные рядом стран террористическими:
 Абу Сайяф (Филиппины)
 Аль-Гамаа аль-Ислами («Исламская группа») (Египет)
 Аль-Джихад («Священная война», «Holy War») (Египет)
 Аль-Каида («База»)
 Аль-Харамейн («Дом двух святынь») (Саудовская Аравия)
 Армия освобождения Аден-Абийя (Йемен)
 Асбат аль-Ансар
 Боевая исламская группа (Ливия)
 Братья-мусульмане («Аль-Ихван аль-Муслимун», «Muslim Brotherhood»)
 Бригады мучеников Аль-Аксы (объявлена террористической организацией Израилем, США, Канадой, Европейским союзом, Японией)
 Вооруженная Исламская Группа
 Высший военный Маджлисуль Шура Объединённых сил моджахедов Кавказа
 Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи
 Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами
 Джемаа исламия (Индонезия)
 Уйгуро-Булгарский джамаат
 Джамаат Булгар (Афганистан) (Татарстан)
 Джамаат Шариат (Северный Кавказ)
 Джунд аш-Шам («войско Великой Сирии»)
 Египетский исламский джихад (Египет)
 Исламский джихад («Исламский джихад — джамаат моджахедов», «Группа исламского джихада», «Islamic jihad group»)
 Исламская армия Ирака
 Исламское движение Узбекистана, оно же Исламская партия Туркестана
 Кавказский эмират («Имарат Кавказ»)
 Конгресс народов Ичкерии и Дагестана
 «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами», «Islamic Heritage Revival Society») (Кувейт)
 «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи», «Social Reform Society») (Кувейт)
 Лашкар-е-Тайба (Пакистан)
 Лашкар Джихад (Индонезия)
 Марокканская исламская группа борьбы (Марокко)
 Риядус-Салихин
 Салафистская группа проповеди и джихада (Алжир)
 Такфир вал Хиджра (Египет)
 Талибан (Афганистан)
 ХАМАС (объявлена террористической организацией Канадой, Европейским союзом, Израилем, Японией, США и Египтом)
 Хезболла (объявлена террористической организацией в 12 странах, Австралии, Великобритании, Канаде, Израиле, США и странах ССАГПЗ)
 Хизб ут-Тахрир аль-Ислами («Партия исламского освобождения», «Islamic Salvation Party») (признана террористической организацией Верховным Судом Российской Федерации)
 Фронт ан-Нусра («Джебхат-ан-Нусра ли-ахлиш-Шам») (Сирия)
 Исламское государство Ирака и Леванта («ИГИЛ»; также «Исламское государство Ирака и Шама» — «ИГИШ»; «Исламское государство») (Сирия, Ирак)

Некоторые теракты, связанные с исламистской идеологией 

 1979 — Террористический акт в Мекке 20 ноября 1979 года. Террористы из «Аль-Масджид аль-Харам» захватили в заложники несколько тысяч паломников в главной мечети Саудовской Аравии. При штурме погибло 255 человек.
 1994 — взрыв в израильском культурном центре в Аргентине. Осуществлён организацией «Исламский Джихад».
 1994, 24 декабря — захват французского аэробуса А-300 алжирскими террористами.
 1995, 14-20 июня — рейд Шамиля Басаева на Будённовск (Россия), массовый захват заложников в здании больницы. Погибло более 200 человек.
 1995, 25 июля — взрыв газового баллона на станции Saint Michel (Франция), 8 человек было убито, 200 получили ранения. Вооружённая Исламская Группа.
 1995 6 октября — взрыв газового баллона на станции парижского метро Maison Blanche, 30 человек получили ранения. Вооружённая Исламская Группа.
 1995, 17 октября — взрыв газового баллона на станции Orsay (RER B), 30 человек получили ранения. Вооружённая Исламская Группа.
 1996, 9-15 января — рейд Радуева на Кизляр (Россия). Захват больницы.
 1997, 28 июля — двое террористов-смертников подорвали себя на рынке Иерусалима. 15 человек погибло. Ответственность на себя взяла организация Хамас.
 2001, 11 сентября — атака самоубийц на здания Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке и на Пентагон (США). Аль-Каида.
 2002, Норд-Ост — захват театра в Москве. Риядус-Салихин.
 2003, 13 мая — атака террористов-смертников на квартал, где проживают иностранцы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 50 убитых.
 2004, 6 февраля произошёл мощный взрыв в вагоне поезда между станциями метро «Автозаводская» и «Павелецкая». Погиб 41 человек, ранено 120. В организации взрыва были обвинены чеченские сепаратисты.
 2004, 11 марта — серия взрывов в поездах на железнодорожных вокзалах «Аточа», «Эль-Посо» и «Санта Эухения» в Мадриде (Испания), 191 человек погиб, около 1500 ранено. Организатор — Аль-Каида.
 2004, 29-30 мая — драма с захватом и освобождением заложников в Хобаре (Саудовская Аравия).
 2004, 24 августа — взрыв двух российских пассажирских самолётов чеченскими террористками-смертницами. 87 убитых. Организатор — Риядус-Салихин.
 2004, 31 августа — примерно в 20:15 рядом со станцией метро «Рижская» террористка-смертница привела в действие взрывное устройство мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Судя по всему, бомба была начинена осколочными компонентами, потому что жертв оказалось много — 10 человек погибли, более 50-и получили ранения. Организатор — Риядус-Салихин.
 2004 — Террористический акт в Беслане — захват школы № 1 в г. Беслане (республика Северная Осетия — Алания, Россия). Организатор — Риядус-Салихийн.
 2005, 13 мая — Массовые беспорядки в Андижане — погибло 170 человек, более 500 ранено.
 2005, 7 июля — серия взрывов в лондонском метро и городских автобусах, около 50 человек погибло, более 1000 ранено.
 2009, 24 апреля — две террористки-смертницы подорвали себя возле шиитской мечети в квартале Казимия (Багдад). 66—71 погибший, не менее 127 раненых.
 2010, 3 сентября в Кветте (Пакистан) смертник-самоубийца подорвал себя в толпе мусульман-шиитов. Погибло 73 человека, ещё 160 были доставлены в больницу. Ответственность за теракт взяла на себя суннитская группировка Лашкар-е-Джангви.
 2010, 8 ноября — в городе Дарра-Адам-Хель (Пакистан) смертник взорвал себя в шиитской мечети, погибло более 70 человек.
 2011, апрель — в Индонезии смертник взорвал себя в мечети во время пятничной молитвы с криком «Аллаху Акбар!».

В культуре 
Песня In the Name of God из альбома Attero Dominatus группы Sabaton направлена против исламистского терроризма.

См. также 
 Шахид
 Пояс шахида
 Исламофашизм
 Список терактов Бригад мучеников Аль- Аксы
 Чеченские террористки
 Исламистский терроризм на Северном Кавказе (с 2009)
 Список терактов НФОП
 Список терактов Хамаса
 Христианский терроризм

Примечания

Ссылки 

 Василий Аксёнов. Хватит вилять хвостом Столичные новости, № 37, 2001 год
 Баунов А. Г. Взорвать к праведникам // Slon.ru, 04.05.10
 Беспалов С. В. Транснациональный исламистский терроризм — глобальная проблема // PolitBook. 2012. № 3.
 Васильев М. Социалистическая революция и мусульманский Восток // Скепсис
 
 Пахомов Е. Армия одиночек
 Степанова Е. Исламистский терроризм сегодняшнего дня: глобальный и локально-региональный уровни
 Тарасов А. Н. Революция и джихад, или Должны ли левые объединиться с исламскими радикалами? // «Свободная мысль-XXI». — 2002. — № 12.
 Хохлов И. И. «Исламский терроризм — Глобальный джихад Салафи международная террористическая сеть Аль-Каида»
 . Some Arab Guerrilla Problems. // Military Review. — October 1972. — Vol. 52 — No. 10 — P. 27-34 — ISSN 0026-4148.